Васи́лько — древнерусское имя греческого происхождения, уменьшительный вариант имени «Василий»

Носители по имени 
 Василько Брячиславич (ум. после 1209) — князь витебский, сын Брячислава Васильковича витебского.
 Василько Константинович (1209—1238) — первый удельный князь ростовский.
 Василько Мстиславич (ум. 1223) — князь Козельский.
 Василько Романович (1203—1269) — князь волынский.
 Василько Ростиславич (около 1066—1124) — князь теребовльский.
 Василько Святославич (ум. 1144) — князь полоцкий.
 Василько (ок. 1256 /1260 — после 1282) — князь слонимский.
 Василько Юрьевич (ум. после 1161) — князь суздальский, поросский.
 Василько Ярополкович — князь михайловский, сын Ярополка Владимировича или Ярополка Изяславича.

Носители по фамилии 
 Василько, Василий Степанович (1893—1972) — советский режиссёр и педагог.
 Василько, Николай Николаевич (1868—1924) — украинский политик.

См. также